Personen
 Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger, een Nederlands politicus;
 Cornelis Anthonius Steger, de eerste stenograaf (snelschrijver) in Nederland;
 Ed Steger,  een Nederlands politicus;
 Norbert Steger, een Oostenrijks politicus;
 Michael Steger,  een Amerikaans acteur.

Topografie
 Steger (Illinois),  plaats in de Amerikaanse staat Illinois.